Экономикс — может означать:
 Экономика — общественная наука, изучающая производство, распределение и потребление благ и услуг.
 Экономикс: принципы, проблемы и политика — учебник по экономике за авторством К. Р. Макконнелла, С. Л. Брю и Ш. М. Флинна.